Washington County Railroad ist der Name folgender Eisenbahngesellschaften in den Vereinigten Staaten:

 Washington County Railroad (Maryland), 1853 in Maryland gegründet
 Washington County Railroad (Texas), 1871 in Texas gegründet
 Washington County Railroad (Maine), 1893 in Maine gegründet
 Washington County Railroad (Vermont), 1980 in Vermont gegründet